

Patronymes
Pougnet est un nom de famille porté notamment par :
 Eugène Pougnet (1847-1892), ingénieur lorrain, député protestataire au Reichstag
 Henry Pougnet, haut fonctionnaire français, préfet de la Nièvre (1946) puis de Guadeloupe (1947)
  (1907–1968), musicien anglais
 Joseph Pougnet (1829-1892), prêtre et architecte français 
 Maximilien Pougnet (1818-1873), ingénieur et entrepreneur français
  (né en 1963), homme politique américain.

Homonymie de patronyme